Маркезини () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Маркезини, Алессандро (1663—1738) — итальянский живописец, писавший картины в стиле барокко.
 Маркезини, Бруна (род. 1995) — бразильская актриса театра и кино, фотомодель, телеведущая.